Paul Anderson – sollevatore di pesi statunitense
 Paul Anderson – attore britannico
 Paul Anderson – violinista britannico
 Paul Anderson – velista britannico
 Paul Anderson – calciatore inglese
 Paul Thomas Anderson – regista e sceneggiatore statunitense
 Paul W. S. Anderson – regista e sceneggiatore britannico
 Paul Anderson (fumettista) – fumettista, figlio di Brad Anderson, coautore della serie Sansone.

Pagine correlate 
 Poul Anderson